Кра́сный У́зел:

 Красный Узел — станция Горьковской железной дороги.
 Красный Узел — посёлок в Ромодановском районе Республики Мордовия.